Гали́на Анато́льевна Ле́бедева (р. 6 октября 1963, Карпинск, Свердловская обл.) — советская волейболистка, игрок женских сборных СССР и СНГ (1989—1992). Серебряный призёр Олимпийских игр 1992, двукратная чемпионка Европы, чемпионка СССР 1982. Мастер спорта СССР международного класса (1989). Нападающая.

В чемпионатах СССР выступала за свердловские «Уралочку» (1981—1983) и «Уралочку»-2 (1983—1991). В их составе: чемпионка СССР 1982, двукратный бронзовый призёр союзных первенств (1983, 1991).

В 1991—1999 выступала за итальянские команды: 1991—1993 — «Фано», 1993—1996 — «Числаго», 1996—1998 — «Палермо», 1998—1999 — «Чентрале дель Латте» (Рим).

В сборных СССР и СНГ в официальных соревнованиях выступала в 1989—1992 годах. В их составах: серебряный призёр олимпийских игр 1992, серебряный призёр Кубка мира 1989, двукратная чемпионка Европы (1989 и 1991).

В настоящее время проживает в Италии.

Источник 
 Волейбол: Энциклопедия /Сост. В. Л. Свиридов, О. С. Чехов. — Томск: Компания «Янсон», 2001.

Ссылки 
 Профиль на сайте «Спорт на Урале»
 Профиль Галины Лебедевой на сайте итальянской женской волейбольной лиги

Волейболисты СССР
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1992 года
Волейболисты на летних Олимпийских играх 1992 года
Чемпионы Европы по волейболу
Чемпионы СССР по волейболу
Игроки ЖВК «Уралочка-НТМК»